Il doppio del torneo di tennis ATP Nizza 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Rikard Bergh e Jan Gunnarsson che hanno battuto in finale Vojtěch Flégl e Nicklas Utgren 6-4, 4-6, 6-3.

Teste di serie

 Broderick Dyke /  Peter Lundgren (primo turno)
 Michiel Schapers /  Cyril Suk (primo turno)

 Karel Nováček /  Tomáš Šmíd (primo turno)
 Jeff Brown /  Per Henricsson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Nizza 1991
ATP Tour 1991